Суперкубок Франції з футболу 2006 — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2006 року між чемпіоном Франції Ліоном та володарем кубка Франції Парі Сен-Жермен.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2006
Франція
2006 у французькому спорті